Ravnica peut désigner :
Ravnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ravnica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Ribnik, comitat de Karlovac.
Ravnica, la cité des Guildes, œcumenopole fictive dans l'univers du jeu de cartes à collectionner Magic : l'Assemblée.
Ravnica Bajmok, une entreprise serbe du secteur agroalimentaire.